

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Chahnez M'barki (1981- ), judokate tunisienne ;
 Elbachir Mbarki (1996- ), athlète marocain ;
 Haithem Mbarki (1998- ), nageur tunisien ;
 Iheb Mbarki, (1992- ), footballeur tunisien ;
 Rachid M'Barki, (1969- ), journaliste français de télévision.
 Hussein M'Barki (1956- ), joueur et sélectionneur marocain de rugby à XIII

Homonymie de patronyme